Deadpool (stripfiguur), een stripfiguur van Marvel Comics.
Deadpool (computerspel), computerspel gebaseerd op het stripfiguur.
Deadpool (film), film gebaseerd op het stripfiguur.
Deadpool (album), officiële soundtrack van de film.